Bloomer Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bloomer Lake (Plumas County, Kalifornien)
 Bloomer Lake (Tuolumne County, Kalifornien)
 Bloomer Lake (Michigan)